Улып:

 Улып — исполин, богатырь, чувашский фольклорный персонаж.
 Улып — чувашский  героический эпос, опубликованный в 1996 году автором Хведером Сюиным (1913-2002) созданный на основе народных героических мифов и сказаний.